La chiesa ortodossa serba di San Nicola è una chiesa settecentesca di Seghedino, in Ungheria, appartenente alla chiesa ortodossa serba.

Storia 
Una chiesa ortodossa serba doveva esistere in città già all'epoca del rinnovamento del Patriarcato di Peć (Ipek), quando Seghedino (Szeged) era divenuta la sede del metropolita di Bačka, ma non ci sono rimaste notizie su di essa. Al periodo turco risale la fondazione delle chiese ortodosse serbe di San Michele e di San Gabriele nella città alta, dove abitavano prevalentemente i serbi. 

Una prima chiesa dedicata a san Nicola di Myra fu edificata dopo la liberazione dai turchi (1686), a seguito della "grande immigrazione" serba negli anni 1690. Questo primo edificio, di dimensioni più piccole dell'attuale, fu costruito nel 1732. Nel 1762 si progettò di aggiungervi una torre adiacente, che però non ottenne i permessi e non fu mai realizzata. 

I lavori per l'edificazione di una chiesa più grande iniziarono nel 1773, grazie alle donazioni e a cura del capomastro Joanes Dobić; nel 1778 il tetto era già completato. La torre, opera di due capomastri di origine tedesca, fu costruita nel 1781. Il serbo Mihailo Sokolović fu incaricato dei lavori di pittura e indoratura e furono consacrate cinque nuove campane. La chiesa era completata anche all'interno nel 1805, quando fu consacrata ad opera del vescovo Jovan Jovanović. 

Nel 1879 la chiesa fu gravemente danneggiata nell’alluvione di Seghedino, ma fu riparata tra il 1880 e il 1881.

Descrizione 
Lo stile della chiesa è tardo barocco, arricchito da elementi classicisti. 

La parte inferiore dell'iconostasi fu eseguita nel 1761 dal maestro barocco Jovan Popović, che aveva già lavorato nel primo edificio. L'iconostasi fu poi terminata da parte di un altro pittore, di scuola ucraina, quando la seconda chiesa fu terminata. L'iconostasi fu poi restaurata e ridipinta nel 1881, dopo l'alluvione. Nella stessa occasione il pittore Jan Hodina affrescò il soffitto della navata, con la Creazione del mondo.

Galleria d'immagini

Bibliografia 
 Apró Ferenc – Péter László: Szeged útikönyv, Grimm kiadó. 2014, ISBN 978-963-9954-78-6
 Balogh Ádám – Kaplan Pavle – Purosz Alexandrosz: Szegedi Görög Füzetek 8. – Szerbek és görögök a XVIII-XIX.- századi Szegeden – Adalékok a felsővárosi „kis cerkó” történetéhez (Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport, Szeged. 2014, ISBN 978-963-12-1201-3, 
 Csongrád Megye Építészeti Emlékei, szerkesztette: Tóth Ferenc, Szeged, 2000, Kiadja a Csongrád Megyei Önkormányzat, Felelős kiadó: Dr. Frank József. ISBN 963-7193-28-6
 Csongrád megyei útikönyv, Szeged Tourist Idegenforgalmi Hivatal. 1984, ISBN 963-243-539-7
 Динко Давидов: Иконе Српских цркава у Мађарској, Нови Сад, 1973 
 Dujmov Milán – Szalai-Nagy Márta: Magyarországi ortodox templomok, A szerzők magánkiadása, Budapest. 2010, ISBN 978-963-08-0560-5
 Kulturna istorija Srba u Mađarskoj [CD-ROM], Autor teksta: Dr. Dinko Davidov, Urednik: Milan Stepanov, Programer: Dejan Čičić, Dexsoft Multimedia, 1998
 Nagy Márta: Ortodox ikonosztázionok Magyarországon, A szerző magánkiadása. 1994, ISBN 963-450-872-3
 Péter László: Szeged (Panoráma magyar városok sorozat), Panoráma kiadó. 1981, ISBN 963-243-186-3
 Somorjai Ferenc: Csongrád megye és Szeged, Medicina Könyvkiadó Rt. 1993, ISBN 963-243-655-5
 Somorjai Ferenc: Egy kiemelkedő műemlék – A szegedi szerb templom, Szeged – A város folyóirata (Várostörténeti, kultúrális és közéleti magazin), 12. évfolyam 9. szám 2000. szeptember, Főszerkesztő: Zombori Mihály, Felelős szerkesztő: Tandi Lajos, Kiadja: A Szegedi Városi Televízió KHT., 
 Somorjai Ferenc: Szeged (harmadik, javított és bővített kiadás), Panoráma, Magyar városok sorozat, 2002, Medicina Könyvkiadó Rt.
 Стеван Ђурђевић: Срби у Сегедину - Отисак из Споменика CVIII, књига 10, Одељење друштвених наука Српске академије наука, Београд 1960

Voci correlate 
 Chiesa ortodossa serba
 Seghedino

Altri progetti 

Architetture di Seghedino